

Archeologia
Fortezza di collina – termine comunemente usato dagli archeologi per descrivere particolari recinzioni fortificate
Porta Collina – porta delle Mura serviane a Roma

Geografia
Collina – in generale, rilievo o altura di modeste proporzioni

Italia
Collina – frazione di Forlì
Collina – frazione di Forni Avoltri, provincia di Udine
Collina – frazione di Pistoia

Svizzera
Collina d'Oro – comune del Canton Ticino

Persone
Alain Collina – calciatore francese, di ruolo centrocampista
Giovanni Collina – artista italiano
Giuliano Collina – pittore e docente italiano
Pierluigi Collina – ex arbitro di calcio italiano
Stefano Collina – politico italiano

Altro
Collina – genere di ragni appartenente alla famiglia Araneidae
Collina – romanzo di Jean Giono